Національна ліга В 1999—2000 — 53-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став ХК «Кур».

Підсумкова таблиця

Плей-оф

Чвертьфінали 
ХК «Кур» – ХК «Сьєр» 3:0 (6:0, 3:2, 8:2)
Ла Шо-де-Фон – Ольтен 3:1 (5:0, 2:5, 3:2, 4:3)
Женева-Серветт – Лозанна 3:1 (4:3, 1:2, 2:0, 4:2)
Біль – Тургау 3:2 (5:1, 7:5, 2:4, 1:5, 4:2)

Півфінали 
ХК «Кур» – Біль 3:1 (3:2, 2:4, 5:2, 3:2)
Ла Шо-де-Фон – Женева-Серветт 3:2 (1:2, 2:3, 5:0, 2:1, 2:1)

Фінал 
ХК «Кур» – Ла Шо-де-Фон 3:2 (6:2, 2:3, 4:1, 1:4, 13:2)

Джерела 
 Сезон 2000     

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1999 у швейцарському спорті
2000 у швейцарському спорті